Flouzat ist der Familienname der folgenden Personen:

 Denise Flouzat (* 1928), französische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Guilhem Flouzat (* 1985), französischer Jazzmusiker